Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Gene Mayer 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Mats Wilander (secondo turno)
 Gene Mayer (finale)
 Peter McNamara (quarti di finale)
 Peter McNamara (semifinali)
 Johan Kriek (secondo turno)
 Steve Denton (secondo turno)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)

 Christopher Mottram (terzo turno)
 Gene Mayer (semifinali)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Sandy Mayer (terzo turno)
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Raúl Ramírez (terzo turno)
 Kevin Curren (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1983